Technické podmínky je termín, který může mít například tyto speciální významy: 
 technické podmínky Ministerstva dopravy – typ oborového předpisu českého ministerstva dopravy pro stavby pozemních komunikací, vydávaného bez právního zmocnění a právní úpravy
 technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích – požadavky stanovené vyhláškou 341/2014 Sb., dříve 56/2001 Sb.  
 technické podmínky požární ochrany staveb (technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb) – požadavky stanovené v České republice vyhláškou č. 23/2008 Sb. na základě § 24 odst. 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 technické podmínky požární techniky – podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb.
 technické podmínky věcných prostředků požární ochrany – podmínky stanovené vyhláškou č. 69/2004 Sb.
 technické podmínky požární techniky a věcných prostředků – předpisy vydávané Hasičskou záchrannou službou ČR nad rámec obecně závazných právních předpisů, technických norem a mezinárodních technických pravidel
 technické podmínky amatérské radiokomunikační služby – podmínky stanovené vyhláškou 156/2005 Sb.
 technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních – podmínky stanovené vyhláškou 10/1994 Sb.
 technické podmínky výrobce – technické podmínky pro používání výrobku, stanovené výrobcem